Diákemlékmű, Barcaföldvár
 Diákemlékmű, Nagyenyed